Паллотти () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Паллотти, Викентий (1795 — 1850) — католический святой, основатель конгрегации паллотинцев.
 Паллотти, Луиджи (1829 — 1890) — итальянский куриальный кардинал.